

Geografia

Austria 
 Weißenstein – gmina targowa w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Villach-Land

Niemcy 
 Weißenstein – dzielnica Bad Münstereifel
 Weißenstein – dzielnica Lennestadt

Inne 
 Weißenstein – opactwo
 Weißenstein – ród